

Загорці () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Средець.
 Загорці () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Крушари.
 Загорці () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Нова Загора.